У Премијер лиги сезоне 1997/98. Арсенал је први пут победио после 1991. године. То је била њихова прва пуна сезона под француским менаџером Арсеном Венгером, који је постао први страни менаџер који је победио у Премијер лиги.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премјиер лиге за сезону 1997/1998

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Најбољи стрелци 

Премијер лига
Сезона 1997/98. у енглеском фудбалу